E. James ist der Name folgender Personen:

* E. L. James (* 1963), britische Autorin
 E. O. James (1888–1972), britischer Anthropologe